Redondos puede referirse a:

 Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, grupo de rock argentino.
 El nombre común de la planta Galium aparine.